Хэйитиро Ояма (; род. 31 июля 1947, Киото) — японско-американский альтист и дирижёр.

Биография 
Ояма Хэйитиро родился 31 июля 1947 года в Киото, Япония. Сын Хейитиро и Суми Оямы. Переехал в Соединенные Штаты в 1970 году.

Хейитиро Охяма был внесен в список выдающихся музыкальных педагогов, альтистов и дирижеров Marquis Who's Who.

Есть сын — Синичиро Аллен Охьяма.

Образование 
Учился в Высшей музыкальной школе Тохо на отделении скрипки под руководством Тосии Это, Сабуро Суми и Хидео Сайто, затем в Гилдхоллской школе музыки у Ифры Нимана, Уильяма Плита и Тёрстона Дарта и наконец в школе музыки Индианского университета у Джозефа Гингольда, Руджеро Риччи, Франко Гулли (скрипка), Уильяма Примроуза (альт), Яноша Штаркера и Менахема Пресслера (камерный ансамбль). В 1968 г. выиграл в Лондоне Международный конкурс скрипачей имени Карла Флеша. В 1970 году получил степень бакалавра искусств.

Будучи студентом, выиграл Национальный музыкальный конкурс Японии (1966), музыкальную стипендию Британского совета (1968), Международный конкурс скрипачей имени Карла Флеша (1968), конкурс Бетховена Би-би-си (1969), а также конкурсы скрипки и альта в Университете Индианы (1971).

Карьера 
В 1979 году  был назначен главным альтистом Лос-Анджелесского филармонического оркестра под руководством Карло Марии Джулини, эту должность он занимал в течение 13 лет. 

В 1981 году он начал дирижировать молодежным струнным оркестром школы наук и искусств «Перекресток».

В 1983 году был назначен музыкальным руководителем и дирижером камерного оркестра Санта-Барбары. 

В 1986 году Ояма был назначен помощником дирижера филармонического оркестра  Лос-Анджелеса под руководством маэстро Андре Превина. Он занимал эту должность в течение 4 лет и дирижировал филармонией на многих концертах, включая абонементные концерты в музыкальном центре Лос-Анджелеса, Hollywood Bowl и Лос-Анджелесском филармоническом институте.

Также является главным дирижером Симфонического оркестра Кюсю в Фукуоке, Япония.

Он также занимал должности: 

 главного дирижера музыкального фестиваля Round Top в Техасе; 
 музыкального руководителя и дирижера Северо-Западного камерного оркестра в Сиэтле; 
 музыкального руководителя и дирижера камерного оркестра Каюга в Нью-Йорке; 
 художественного руководителя фестиваля камерной музыки в Санта-Фе; 
 общества камерной музыки Луизианы Джоллаэто. 

Являлся профессором музыки в школьной системе Калифорнийского университета более 30 лет. 

В 1990 году Ояма дебютировал в Европе как дирижер с оркестром Лионской оперы и на двух концертах с Королевским филармоническим оркестром в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

За время своей карьеры дирижировал: 

 симфоническим оркестром Сан-Диего;
 Балтиморским симфоническим оркестром; 
 Сингапурским симфоническим оркестром;
 симфоническим оркестром Нью-Мексико;
 камерным оркестром Огайо;
 Бранденбургским симфоническим оркестром (Германия);
 симфоническим оркестром Хейла (Англия);
 ;
 симфоническим оркестром Киото;
 оркестром музыкальной школы Тохо (Япония);
 ;
 ;
 камерным оркестром Милуоки;
 оркестром Королевской академии Симфониетта (Англия);
 а также дирижировал симфоническим оркестром Сан-Франциско на фестивале «Мокрые чернила».

В 1992 году он также сопровождал Азиатско-Американский симфонический оркестр в турне по Японии.

Охяма всегда был востребован как альтист и выступал по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом в качестве солиста и камерного музыканта на фестивалях, включая , Международный фестиваль Кухумо (Финляндия), Международный музыкальный фестиваль Йоханнесена (Канада), музыкальный фестиваль Окинава Мун Бич (Япония), фестивали в Брешии и Бергамо (Италия), музыкальный фестиваль в Сарасоте и фестиваль камерной музыки в Караморею.

Он сотрудничал со многими солистами по всему миру, включая Линна Харрелла, Гидона Кремера, Раду Лупу, Линетт Сих, Айзека Стерна и Александра Суптеля.

Работы 
Важнейшая из дирижёрских записей Оямы — все фортепианные концерты Людвига ван Бетховена с пианистом Такахиро Сонодой и Симфоническим оркестром Кюсю. Как альтист он участвовал в записи фортепианных квартетов Вольфганга Амадея Моцарта (1990), в которой партию фортепиано исполнял Андре Превин.

Ссылки 
 Биография на сайте Камерного оркестра Санта-Барбары 
 Персональный сайт   
 Официальный сайт камерного оркестра Санта-Барбары

Примечания 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Академические музыканты Японии
Академические музыканты США
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе